Высокий () — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в посёлке Высокий, являющаяся транспортным узлом местного значения (конечные пункты маршрутных такси № 608, 1182 до станции харьковского метрополитена «Холодная гора»). До 2016 г. "Октябрьская" (). На южном конце платформ — регулируемый автоматическим шлагбаумом железнодорожный переезд автодороги, соединяющей две части (старую и новую) населённого пункта. Рядом с платформой находится почти вся инфраструктура посёлка. Поезда дальнего следования, а также некоторые пригородные по платформе Высокий не останавливаются.

Путевое развитие 
Чётный и нечётный пути перегона Покотиловка-Мерефа.

Сооружения 
Здание вокзала с кассой, косметический ремонт проведён в 2004 г., тяговая подстанция, а также уборная типа сортир.

Поезда 
Участок Харьков-Мерефа обслуживается исключительно электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков. В чётном направлении поезда идут до станции Харьков-Пассажирский, в нечётном — до станций Мерефа, Змиёв, Борки, Лихачёво, Беляевка, Лозовая, Гавриловка, Языково, Гусаровка, Власовка, Красноград.

Подвиг Юлия Чигирина 

17 июня 1962 года на платформе «Жовтнева» выпускник Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта Юлий Чигирин ценой собственной жизни спас от смерти старушку и её уже немолодую дочь, погибнув под колёсами встречного поезда.

В начале 2006 года руководство Южной железной дороги приняло решение установить на платформе памятную каменную стелу из чёрного гранита с портретом Юлия Чигирина.

Примечания 

Остановочные пункты Южной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Харьковской области